Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2019 года проводился в Нинбо (Китай) с 20 по 28 апреля. Это был 48-й мужской и 29-й женский чемпионат Азии.

Участники 
В чемпионате приняли участие 214 атлета из 27 стран азиатского региона.

  (11)
  (11)
  (8)
  (2)
  (17)
  (17)
  (1)

  (13)
  (2)
  (12)
  (20)
  (2)
  (1)
  (2)

  (5)
  (1)
  (4)
  (2)
  (20)
  (5)
  (1)

  (2)
  (16)
  (6)
  (8)
  (5)
  (20)

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Распределение Больших (Сумма) медалей

Распределение всех медалей: Большие'' (Сумма) + Малые''' (Рывок, Толчок)

Ссылки 
 Расписание турнира на сайте IWF
 Официальный сайт
 Результаты турнира

2019
Международные спортивные соревнования в Нинбо
Апрель 2019 года
Спорт в Китае в 2019 году
2019 год в тяжёлой атлетике
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Китае
Чемпионаты Азии в 2019 году
Тяжёлая атлетика